Balthazar je priimek več oseb:
 Hugo Balthazar von Babakdol, avstro-ogrski general
 Marco Balthazar, brazilski nogometaš

Glej tudi 
 Balthasar